

Geografia 
 Yola – città nello Stato di Adamawa, Nigeria
 Yola North – area a governo locale nello Stato di Adamawa, Nigeria
 Yola South – area a governo locale nello Stato di Adamawa, Nigeria

Altro 
 Yola – cantautrice, attrice e musicista britannica
 Lingua yola – lingua germanica estinta
 A-1 Yola – album in studio del rapper statunitense Esham